O Gurgel TA-01 é um triciclo agrícola da Gurgel. Inicialmente 100% importado da China, parte de sua carroceria foi nacionalizada.

O início da importação
Paulo Lemos, dono da marca, começou a importar o veículo da China em 2003, e logo no ano seguinte, lançou-o como marca Gurgel. Inicialmente, era disponível com opções de motores 15 cv e 20 cv, sendo a primeira saído de linha alguns anos depois e a segunda, continua em produção até hoje. O veículo atendia apenas as áreas rurais e não podia ser emplacado, mas em 2006, conseguiu homologação junto ao DENATRAN e a partir disso, foi permitido que o triciclo trafegue em vias públicas, como um carro normal.

Características
Apesar de seu porte reduzido, sua capacidade de carga é de 1.200 kg. Várias unidades foram fabricadas com sistema basculante e outras com carrocerias para transporte de botijões de gás, mais reforçadas que o modelo original.

Fabricação
Chassi e cabine são feitos em Presidente Prudente. Utiliza um conjunto de câmbio e eixo traseiro (motriz) importado da China, mas o motor é fabricado pela Tramontini, modelo TR 22 S, de refrigeração por evaporação e partida elétrica.

Pouco mais de 400 unidades foram fabricadas até hoje.

Ligações externas
 Site oficial da Nova Gurgel
 Lexicar Brasil. Nova Gurgel

Ver também
 Gurgel

TA-01